Doleac ist der Nachname folgender Personen:

 Michael Doleac (* 1977), US-amerikanischer Basketballspieler,
 Miles Doleac (* 1975), US-amerikanischer Drehbuchautor, Regisseur und Schauspieler